Новоситовка — название нескольких населённых пунктов в России:
 Новоситовка — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Новоситовка — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.